

Sigle 
 Private investigator – investigatore privato
 Pubblica istruzione
 Punto Informatico – giornale online
 Perito industriale
 Prevenzione incendi
 Procedura di infrazione
 Piano Interventi
 Partita IVA
 Proprietà intellettuale
 Poste Italiane

Chimica 
 PI – sigla DIN 7728 e 16780 del poliimmide
 pI – sigla del punto isoelettrico
 PI – acronimo del fosfatidilinositolo

Fisica 
 Pi – mesone, abbreviazione di Pione

Cinema 
 π - Il teorema del delirio (Pi) – film di Darren Aronofsky del 1998

Codici 
 PI – codice vettore IATA di Sun Air e Piedmont Airlines
 pi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua pāli
 PI – codice ISO 3166-2:BR di Piauí (Brasile)
 PI – codice ISO 3166-2:GN di Pita (Guinea)
 PI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pisa (Italia)

Matematica 
 Pi – abbreviazione comune del numero Pi greco

Psicologia 
PI – acronimo che sta per paziente identificato (o paziente designato)

Zoologia 
 PI – Piriform: abbreviazione per indicare il gruppo di fusuli della ghiandola della seta piriforme posta sulle filiere dei ragni

Altro 
 Pi – lettera dell'alfabeto greco
 Pi – simbolo del prefisso per multipli binari pebi
 PI – targa automobilistica di Pinneberg (Germania)
 PI – targa automobilistica di Larissa (Grecia)
 PI – vecchia targa automobilistica di Písek (Repubblica Ceca)
 PI – targa automobilistica di Pirot (Serbia)
 PI – targa automobilistica di Pisa (Italia)